El hombre elefante puede referirse a:
El hombre elefante (The Elephant man) es una película estadounidense del año 1980, dirigida por David Lynch, basada en la vida de Joseph Merrick.
Joseph Merrick (Leicester, Inglaterra el 5 de agosto de 1862-Londres el 11 de abril de 1890), quien se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad.
Huang Chuncai (nacido en 1977), quien se hizo conocido por ser El hombre elefante de China, por sufrir un caso extremo de neurofibromatosis, que le causa grandes tumores en su cara disistorsionando su imagen completamente.